Урсала́ () — бывшее село в Татарстане, ныне микрорайон города Альметьевск.

Известна с 1751 года как татарская деревня на р. Урсалинка.

С 10 августа 1930 года в Альметьевском районе, с 3 сентября 2003 года в составе города Альметьевск.

Население — 2 955 чел. (2010).

Имеется школа им. Бахорина — 320 мест и детский сад комбинированного вида № 15 «Теремок» г. Альметьевска на 140 мест.

В Урсале имеется офис врача общей практики (филиал поликлиники № 1).

Клуб Урсалы рассчитан на 143 места.

Население

Известные жители и уроженцы 
 Маина Максимовна Боборико — советская и белорусская русскоязычная писательница, сказочница, поэтесса, журналист. В 1941 году, когда Маине было 11 лет, её семья была эвакуирована в д. Урсала.
 Рашит Саттарович Саттаров (1912—1997) — советский работник строительной отрасли, бригадир каменщиков, Герой Социалистического Труда. Его имя присвоено улице в микрорайоне Урсала.

Примечания

Литература 
Урсала (Урсалы) // Населённые пункты Республики Татарстан. — К.: Татарская энциклопедия. В 6 томах, Т. 6: У — Я. — 2014. — 720 с.: ил., карты. — ISBN 978-5-902375-11-1.

Исчезнувшие населённые пункты Татарстана
География Альметьевска